Błoszniki – obecnie Kalinowo wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Błoszniki – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Błoszniki – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.